Asterias macropora är en sjöstjärneart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1909.  Asterias macropora ingår i släktet Asterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
macropora